Tasneirinha é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Senecio aquaticus subsp. aquaticus
 Senecio aquaticus subsp. barbareifolius
 Senecio vulgaris